Love You More – film z 2008 roku

Muzyka 
 „Love You More” – singel zespołu JLS
 „Love You More” – piosenka Basshuntera z Now You’re Gone – The Album, cover „Love U More” zespołu Sunscreem